Кисе́ль — студенистое блюдо, в качестве загущающего вещества в котором используется крахмал (крупяной, мучной, картофельный, кукурузный). В зависимости от ингредиентов может быть вторым блюдом, десертом, сладкой подливой, напитком. В переносном значении слово кисель может означать — вязкая, клейкая, полужидкая масса.

Также: фамилия.

Известные носители 
 Кисель, Адам (1600—1653) — последний православный сенатор Речи Посполитой.
 Кисель, Александр Андреевич (1859—1938) — советский педиатр, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Кисель, Вадим Владимирович (род. 1972) — президент федерации греко-римской борьбы Украины.
 Кисель, Евстафий — педагог, поэт Королевства Польского
 Кисель, Ирина Антоновна (1988) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.
 Кисель, Николай (ок. 1605—1651) — полковник реестрового казачества, староста Черкасский и Синицкий.
 Кисель, Сергей Александрович (род. 1971) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Кисель, Фёдор Герасимович (1919—2013) — советский лётчик, начальник Сызранского высшего военного авиационного училища.
 Кисель, Юрий Григорьевич (род. 1963) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

Псевдонимы 
 Кисель — псевдоним польского композитора, музыкального критика и писателя Штефана Кисилевского.

Геральдика 
 Кисель — польский дворянский герб.

См. также 
 Кисел
 Кисели — русско-польский дворянский род и топонимы.
 Премия Киселя — премия, учреждённая в 1990 году Штефаном Кисилевским. Вручается в трех номинациях: публицистика, политическая деятельность и предпринимательство.
 Киселюс — фамилия, литовский вариант фамилии Кисель. Женская форма фамилии — Киселюте.
 Загорянский-Кисель